

Patronyme 

 Christian Poveda (1955-2009), réalisateur français ;
 José Manuel Poveda (1888-1926), écrivain cubain ;
 Ian Poveda (2000-), footballeur anglo-colombien ;
 Miguel Poveda (1973-), chanteur de flamenco espagnol;
 Pedro Poveda Castroverde (1874-1936), prêtre espagnol, fondateur de l'Institution Thérésienne ;
 Thomas-Marin de Poveda (1650-1703), gouverneur colonial espagnol.

Toponyme

Poveda  est une municipalité de la province d'Ávila.
La Póveda de Soria est une commune de la province de Soria.